Ngawa steht für:

 Ngawa (autonomer Bezirk), autonome Bezirk der Tibeter und Qiang im Norden der chinesischen Provinz Sichuan
 Ngawa (Kreis), Kreis des Autonomen Bezirks Ngawa der Tibeter und Qiang im Norden der chinesischen Provinz Sichuan
 Ngawa (Großgemeinde), Großgemeinde in der chinesischen Provinz Sichuan